Dzhuljunica kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Dzjuljunitsa (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Tsenovo, 
 Dzjuljunitsa (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo, Obsjtina Ljaskovets), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar